Hall Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Hall Airport (Indiana)
 Hall Airport (Missouri)
 Hall Airport (North Carolina)
 Hall Airport (Kaufman County, Texas)
 Hall Airport (Upshur County, Texas)